Catalina Amalia (Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria; La Haya, 7 de diciembre de 2003), es la hija mayor de los reyes Guillermo Alejandro de los Países Bajos y Máxima, por lo tanto, es la heredera al trono de los Países Bajos.

Amalia recibe el título de princesa de Orange. Además de ostentar el título ya mencionado, es también princesa de los Países Bajos, de Orange-Nassau y señora de Amsberg.

Amalia tiene tratamiento de alteza real. Siguiendo la tradición, la princesa Catalina Amalia recibió el título oficial de princesa de Orange (en neerlandés: De Erfprinses van Oranje) al ascender al trono su padre, el rey Guillermo Alejandro, el 30 de abril de 2013.

Biografía

Nacimiento 

El 19 de junio de 2003, la casa real anunció que los príncipes Guillermo y Máxima estaban esperando su primer hijo para mediados de enero de 2004. La princesa Amalia nació el 7 de diciembre de 2003 en el HMC Bronovo de La Haya a las 17:01 de la tarde.

Bautismo 

Fue bautizada el 12 de junio de 2004 en la Iglesia de St. Jakob, de La Haya. 

Entre sus padrinos de bautismo se encuentran la princesa heredera Victoria de Suecia, Samantha Welderen, baronesa de Rengers-Deane (amiga de su madre), el príncipe Constantino de los Países Bajos (su tío paterno), Martín Zorreguieta (su tío materno), Herman Tjeenk Willink (exvicepresidente del Consejo del Estado) y Marc ter Haar.

Nombres

Catalina-Amalia: nombres utilizados por anteriores miembros de la Casa de Orange-Nassau.
Beatriz: en honor a su abuela paterna, la reina Beatriz.
Carmen: en honor a su abuela materna Carmen Cerruti.
Victoria: en honor a su madrina de bautismo, la princesa heredera Victoria de Suecia.

Hermanas 

 Alexia de Orange-Nassau, nacida el 26 de junio de 2005

 Ariane de Orange-Nassau, nacida el 10 de abril de 2007

Educación 

El 10 de diciembre de 2007 comenzó su educación elemental básica en la Openbare Bloemcampschool en Wassenaar, centro público en el que cursó toda su educación primaria.

En agosto de 2015, Catalina Amalia comenzó sus estudios secundarios en la Escuela Cristiana Sorghvliet de La Haya, un centro público al que también acudió su padre. En junio de 2021, finalizó sus estudios secundarios recibiéndose con honores.

En septiembre de 2022, comenzó a estudiar un grado interdisciplinario de tres años que incluye Políticas, Psicología, Derecho y Economía en la Universidad de Ámsterdam. 

La princesa habla con fluidez neerlandés, inglés y castellano, el idioma materno de su madre. Además, durante su estancia en el instituto estudió chino.

Princesa de Orange 

Desde la abdicación de su abuela, la entonces reina Beatriz, en 2013, Amalia pasó a ser heredera directa del reino.

Es la primera en la línea hereditaria al trono de los Países Bajos, ya que es la primogénita del monarca actual y no será reemplazada en la sucesión por algún hijo varón de sus padres; pues el trono se hereda de primogénito a primogénito (sean mujeres o varones). De modo que si Amalia no se casa sin el permiso del parlamento neerlandés, se convertirá en reina de los Países Bajos. 

Tiene cierto parentesco con la realeza británica, siendo la número 800ª en la línea de sucesión del trono británico, por ser descendiente en línea directa de la duquesa Augusta Federica de Brunswick, hermana mayor del rey Jorge III. Pese al Acta de Establecimiento de 1701, por la cual su padre, el rey Guillermo Alejandro, fue apartado de la sucesión después de casarse con una católica, la reina Máxima, Amalia sigue en la línea de sucesión, ya que las descalificaciones no se extienden a sus descendientes.

Por deseo expreso de sus padres, ni Amalia ni ninguna de sus hermanas participarán en la agenda oficial hasta que cumplan la mayoría de edad.

El 8 de diciembre de 2021, la princesa Catalina Amalia asumió su puesto en la División Asesora del Consejo de Estado de los Países Bajos cuando alcanzó la mayoría de edad a los 18 años el día anterior.

Otros datos 

 Tiene dos hermanas menores; la princesa Alexia (nacida en 2005) y la princesa Ariane (nacida en 2007).
Desde su nacimiento hasta la proclamación como rey de Guillermo Alejandro, Amalia vivió junto a sus padres y hermanas en Villa Eikenhorst. Poco después de la coronación de su padre, el rey Guillermo Alejandro, se mudó con su familia al palacio Huis ten Bosch.
 Amalia formó parte del cortejo nupcial en la boda de su madrina, la princesa Victoria de Suecia.
 En el momento en el que su padre ascendió al trono holandés en 2013, Amalia se convirtió en la heredera más joven de la realeza europea. Perdió esa condición con la subida al trono del rey Felipe VI de España, ya que la princesa Leonor se convirtió en heredera con tan solo ocho años.

Amenaza a su seguridad 

El 14 de octubre de 2022, el Servicio Secreto neerlandés tuvo conocimiento de las amenazas a la seguridad de la heredera al trono, y en consecuencia se desplegó un amplio dispositivo de seguridad, reforzando la custodia en el Palacio Real Neerlandés, donde la princesa ha encontrado refugio y en el que pasa la mayor parte del tiempo. Las amenazas provienen de la mafia marroquí, organización criminal dedicada al narcotráfico que ha estado amenazando con secuestrarla.

Títulos y tratamientos 

 7 de diciembre de 2003 – presente: Su Alteza Real, princesa de los Países Bajos, princesa de Oranje-Nassau, Señora de Amsberg.

30 de abril de 2013 – presente: Su Alteza Real, la princesa de Orange.

Distinciones honoríficas 

Nacionales

  Caballero Gran Cruz de la Orden del León Neerlandés (24/11/2021).
  Caballero de la  Orden del León de Oro de la Casa de Nassau (07/12/2021).

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 

 La Princesa Catalina Amelia en la página oficial de la Casa real neerlandesa

Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos del siglo XXI
Príncipes de los Países Bajos
Príncipes de Orange
Príncipes herederos
Nacidos en La Haya
Neerlandesas del siglo XXI
Personas con obesidad